Collegio elettorale di Cuorgnè – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cuorgnè – collegio elettorale del Regno d'Italia